Friede steht für:

 ein gesellschaftlicher Zustand, siehe Frieden
 Der Friede (Zeitschrift), literarische Wochenschrift
 Der Frieden (auch Der Friede), Komödie von Aristophanes
 Friede (Wipper), Nebenbach der Wipper in Sollstedt, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Friede ist der Familienname folgender Personen:
 Aline Friede (1856–1946), deutsche Opernsängerin (Alt, Mezzosopran)
 Bernd Friede (* 1980), österreichischer Handballspieler
 Camillo Friede (1902–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Carl Johann von Friede, deutscher Generalmajor 

 Elvira Antonia Johanna Friede (* 1903), deutsche Musikerin und Musikpädagogin
 Eugen Herman-Friede (1926–2018), deutscher Widerstandskämpfer
 Franciska Friede (* 1988), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Hans Friede (1896–1978), deutscher Politiker
 Julia Friede (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Friede (* 1954), deutscher Bildhauer und Medailleur
 Oscar Friede (1881–1943), US-amerikanischer Tauzieher 
 Sidney Friede (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Susanne Friede (* 1969), deutsche Romanistin

Siehe auch:
 Elfriede
 Ewiger Friede
 Fried
 Frieda (Vorname)
 Frieden (Begriffsklärung)